Debelec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Debelets (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo, 
 Debelets (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar